Nataliwka (ukrainisch ; russisch Natalowka/Наталовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, Landgemeinde Selenyj Pid, siehe Nataliwka (Kachowka, Selenyj Pid)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, Landgemeinde Chrestiwka, siehe Nataliwka (Kachowka, Chrestiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Nataliwka (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Nataliwka (Solone)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Nataliwka (Chorol)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Nataliwka (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Nataliwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Nataliwka (Swjahel)